De volgende personen zijn sinds 1884 minister-president (statsminister) van Noorwegen geweest. De lijst begint in 1884. Dat jaartal wordt in Noorwegen gezien als het beginpunt van het parlementaire stelsel, waarbij de premier primair zijn politieke macht ontleent aan een meerderheid in het parlement.

Premiers van Noorwegen (1884-heden) 

   

 
Noorwegen
premier
Geschiedenis van Noorwegen